Niemcy:
 Königsbach – rzeka, dopływ Emmer
 Königsbach – rzeka, dopływ Renu

Zobacz też:
 Königsbach-Stein
 Königsbach an der Weinstraße
 Königsbacher SC Koblenz